А́лая ро́за :
 Алая роза — сорта розы с цветками красного цвета.
  — символ Ланкастеров, британской королевской династии ветви Плантагенетов, пришедшей к власти в ходе Войны роз (1455—1485).
 «Алая роза» — пьеса Н. Н. Венцеля и С. И. Мамонтова для домашней сцены в Абрамцеве (1882—1883).
 «Алая роза» — художественное объединение русских художников конца XIX — начала XX века, проведшее одноимённую выставку своих работ (1904) и затем составившее ядро объединения «Голубая роза» (1907).
 «Алая Роза» — комедия Марчелло Пальеро с участием Луи де Фюнеса (Франция, 1951).
 «Алая роза» — криминальная драма Умэцугу Иноуэ (Япония, 1963).
 «» — художественный фильм Сепиде Фарси (Франция—Греция—Иран, 2014).
 «» — песня группы Alphaville (1986).
 «Алая роза» — проектное название британской ракеты с радиоактивным зарядом  (1960-е).

 См. также
 «» — фильм-драма Стэнли Квана (Гонконг, 1994).
 Роза Тюдоров — геральдическая эмблема Англии.
 Белая роза (значения)
 Красная роза (значения)